Давша́ (устар. Давше; ) — река в Бурятии, впадает в губу Давша озера Байкал на высоте 456 м.

Гидрология 
Длина — 29 км, площадь водосборного бассейна — 94 км². По данным наблюдений с 1951 по 1999 годы среднегодовой расход воды у посёлка Давша (0,7 км от устья) составляет 0,86 м³/с, максимальный приходится на июнь, минимальный — на период с января по март.

В 20 км от устья реки отмечено уникальное карстовое явление: русло перегорожено огромной каменной глыбой. Вода уходит в воронку под ней и через 200 м с грохотом выходит с обратной стороны камня.

Хозяйственное использование 
Территория долины реки полностью входит в состав Баргузинского заповедника. Ловля рыбы запрещена. Была неудачная попытка построить бетонный пирс в устье, остатки которого видны и поныне.

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Байкал
Реки Северо-Байкальского района
Водный туризм в Восточной Сибири
Достопримечательности Баргузинского заповедника
Баргузинский заповедник